YZV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sept-Îles (Québec), (Canada)

fr:YZV